Пара Боб Брайан и Майк Брайан — победители турнира, которые в финале смогли обыграть прошлогодних чемпионов Евгения Кафельникова и Паула Хархёйса.

Посев 

  Даниэль Нестор /  Марк Ноулз (третий раунд)
  Махеш Бхупати /  Максим Мирный (четвертьфинал)
  Боб Брайан /  Майк Брайан (титул)
  Йонас Бьоркман /  Тодд Вудбридж (второй раунд)
  Леандер Паес /  Давид Рикл (полуфинал)
  Микаэль Льодра /  Фабрис Санторо (третий раунд)
  Мартин Дамм /  Цирил Сук (второй раунд)
  Уэйн Блэк /  Кевин Ульетт (второй раунд)
  Джошуа Игл /  Джаред Палмер (третий раунд)
  Уэйн Артурс /  Пол Хенли (полуфинал)
  Евгений Кафельников /  Паул Хархёйс (финал)
  Робби Кёниг /  Крис Хаггард (второй раунд)
  Павел Визнер /  Томаш Цибулец (третий раунд)
  Леош Фридль /  Франтишек Чермак (третий раунд)
  Дональд Джонсон /  Ненад Зимонич (второй раунд)
  Мартин Родригес /  Гастон Этлис (четвертьфинал)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
Сетка турнира

Открытый чемпионат Франции по теннису 2003